Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2012-2013 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2012-2013
 Coppa Italia Serie D 2012-2013 (turni preliminari)

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012/2